Ниловка — название населённых пунктов в России:
 
 Ниловка — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Ниловка — посёлок в Тункинском районе Бурятии.
 Ниловка — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Ниловка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Ниловка — посёлок в Порецком районе Чувашии.